Vino Santo steht für:

 Vin Santo, italienischer Dessertwein
 Vino Santo (Film), österreichische Filmkomödie